Карайон (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карайон, Йон (собственно Стелиан Дьяконеску; 1923—1986) — румынский поэт, литературный критик, переводчик.
 Карайон, Огюст (1813—1874) — французский историк, иезуит.